Gergely Erzsébet (1884–1957) Szkircsák Bertalanné, magyar fazekas
 Gergely Erzsébet (1933–2005) magyar műfordító
 Gergely Erzsébet (1942) Gergely Istvánné Tőkés Erzsébet, erdélyi magyar tanár, műemlékvédő
 Gergely Erzsébet (1960) magyar kertészmérnök